OBA - Olimpíada Brasileira de Astronomia
 Obá - Orixá africano do Rio Obá, terceira esposa de Xangô.
 Obá de Xangô - Título honorífico do Candomblé.
 Obá do Benim - Rei de Benim na Nigéria.
 Obá - Oba significa rei ou governante, na língua iorubá.